Счастливцево — ойконим:

 Счастливцево — село в Геническом районе Херсонской области
 Счастливцево — прежнее название села Зелёное в Нижнегорском районе Крыма
 Счастливцево — упразднённое село в Красноперекопском районе Крыма